Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego PRL (potocznie nazywane Urząd Bezpieczeństwa)
 Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego ChRL
 Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego Wietnamu
 Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego KRLD
 Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego Kostaryki
 Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego Izraela

Zobacz też
 Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego